Гитарный строй — настройка частоты колебания открытых (то есть, не прижатых пальцами) струн гитары. Для настройки классической шестиструнной гитары исторически применяется «испанский строй». Этот строй условно считается классическим. Альтернативный строй обычно применяется для обогащения тембра звучания инструмента и расширения его возможностей для исполнителя. Альтернативный строй также может использоваться для повышения удобства работы с инструментом в отдельных музыкальных жанрах или музыкальных произведениях. Обычно записывается латинскими буквами, начиная с басовых струн.

Строи шестиструнной гитары

Классический 

Также известен как «испанский» строй или строй E (ми). Наиболее популярный строй, большинство табулатур и аппликатур даны именно для этого строя.

Примечание: Гитара является транспонирующим инструментом, поэтому ноты произведений для гитары всегда записываются на октаву выше, чем звучат. Так делается для того, чтобы избежать большого количества добавочных линий снизу.

Классический метод настройки 
 Настройка 1-й струны производится по контрольному звуку — звуку камертона — или по звуку уже настроенного музыкального инструмента.
 По 1-й струне настраивается 2-я струна, которая, будучи прижатой на V ладу, должна звучать одинаково с 1-й открытой (неприжатой) струной.
 3-я струна, прижатая на IV ладу, настраивается по 2-й открытой струне.
 4-я струна, прижатая на V ладу, настраивается по 3-й открытой струне.
 5-я струна, прижатая на V ладу, настраивается по 4-й открытой струне.
 6-я струна, прижатая на V ладу, настраивается по 5-й открытой струне.

Настройка флажолетами с темперацией 

Позволяет производить намного более точную настройку, так как точность ладов не всегда достаточна.

 Настройка 1-й струны производится по контрольному звуку — звуку камертона — или по звуку уже настроенного музыкального инструмента.
 6-я струна настраивается так, чтобы её флажолет на V ладу звучал в унисон с 1-й струной.
 5-я струна настраивается так, чтобы её флажолет на VII ладу звучал в унисон с 1-й струной, а потом чуть подтягивается, чтобы возникли биения частотой 0,372 Гц (одно биение за 2,7 секунды).
 4-я струна настраивается так, чтобы её флажолет на VII ладу звучал в унисон с флажолетом 5-й струны на V ладу, а потом чуть подтягивается, чтобы возникли биения частотой 0,497 Гц (одно биение за 2,01 секунды).
 3-я струна настраивается так, чтобы её флажолет на VII ладу звучал в унисон с флажолетом 4-й струны на V ладу, а потом чуть подтягивается, чтобы возникли биения частотой 0,664 Гц (одно биение за 1,51 секунды).
 2-я струна настраивается так, чтобы её флажолет на V ладу звучал почти в унисон с флажолетом 1-й струны на VII ладу, но чуть недотягивается, чтобы слышались биения частотой 1,12 Гц (одно биение за 0,9 секунды).

При настройке по камертону A («ля») первой настраивается 5-я струна (флажолет на V ладу в унисон с камертоном), затем 1-я и 6-я, а потом 4-я, 3-я и 2-я.

При хорошем слухе, накопив достаточный опыт, можно обойтись без взятия флажолетов, улавливая биения обертонов в звучании открытых струн.

Поскольку изменение натяжения струны ведёт к деформации корпуса гитары и расстройке остальных струн, рекомендуется настраивать гитару в 2-3 итерации, первую из которых можно делать без темперации (без тщательного подсчёта частоты биений).

Пониженные строи 
Пониженные (то есть ниже обычного строя EADGBe) строи применяются для более удобной игры в определённой тональности, либо для получения более низкого «тяжелого» звука. В частности, многие рок-гитаристы любят т. н. Drop-строи, которые именуются с дописыванием к «Drop» ноты на 6-й струне, которая опускается на 1 тон ниже первой (например: Drop C = CGCFAd). Для перестройки из классического строя в какой-либо пониженный, все струны гитары опускаются на определённый интервал (например чтобы перестроиться в строй Drop C необходимо первые пять струн отпустить на один тон, а шестую — на два тона). Для понижения строя гитары более чем на тон может понадобиться смена струн на более толстые из-за ослабления их натяжения. Также для строя ниже B (си) используются в основном баритон-гитары.

Повышенные строи 
Повышение строя гитары, особенно классической, может привести к повреждению инструмента, а также к травмам из-за внезапного обрыва перетянутой струны.

Для повышения строя можно использовать каподастр. Если перестройка гитары все же необходима, рекомендуется сменить струны на более тонкие.

Open C 
Одной из характерных особенностей является легкость извлечения основных мажорных аккордов. Простое барре на 2 м ладу даст «Ре», 4м — «Ми», 5м — «Фа» и так далее. Открытые струны предоставят вам «До».

Drop D 

Этот строй отличается от классического пониженной на тон шестой струной. Он часто используется музыкантами играющими в стиле хард-рок на электрогитаре, так как облегчает игру квинт-аккордов (), также для него написаны некоторые произведения классической гитары (в тональностях ре-мажор и ре-минор).

Drop C 

Используется для получения ещё более низкого и «тяжелого звука» на электрогитаре. В отличие от классического строя, все струны кроме шестой настраиваются на тон ниже, а шестая струна — на два тона. 
Как и строй Drop D используется для игры квинтаккордов.

Double Drop-D 

Строй похожий на Drop D, отличающийся тем что первая струна понижается на тон. Для настройки из классического строя первая и шестая струна понижаются на тон. 
В этом строе четыре верхние открытые струны гитары образуют аккорд соль-мажор, что облегчает игру слайдом. Двойной drop D часто использовался исполнителем Нилом Янгом.

Drop B 
Используется для некоторых направлений тяжелой музыки. На шестиструнной гитаре, настроенной в классическом строе (E A D G B E), первые пять струн понижаются на полтора тона, а шестая на два с половиной тона. В результате получается строй (начиная с шестой струны): B F# B E G# C#

Drop A 
Используется для некоторых направлений тяжелой музыки. На шестиструнной гитаре, настроенной в классическом строе (E A D G B E), первые пять струн понижаются на два с половиной тона, а шестая на три с половиной тона. В результате получается строй (начиная с шестой струны): A E A D F# B

DADGAD 

Строй, наиболее часто используемый в фолк-музыке. Поскольку открытые струны не содержат терцию, то строй удобен для музыки без четко выраженной мажорно-минорной окраски то есть, т. н. модальной музыки. Изобрел его британский гитарист Дэвид Грэм (David Graham) для более удобной игры по нотам записанным для скрипки или волынки, а популяризовал француз Пьер Бенсусэн (Pierre Bensusan).
Для перестройки в строй «DADGAD» из классического необходимо опустить на тон первую, вторую и шестую струны.

DADDAD 

Строй «Papa-Papa», наиболее подходящий как для использования в фолк-музыке (кельтской), так и для исполнения партий ритм-гитары в «тяжёлой» (альтернативной музыке) по 4 ноты одновременно. Для перестройки в строй «DADDAD» из классического необходимо опустить на тон первую, вторую и шестую струны. а третью настроить в унисон с четвёртой.

Open D 

В этом строе открытые струны образуют аккорд ре-мажор. Он используется в основном на слайд-гитарах. 
Для перестройки в этот строй из классического первая, вторая и шестая струны опускаются на тон, третья опускается на полутон.

Также существует вариант строя Open D-minor, где третья струна настраивается на ноту фа малой октавы.

Open G 

В этом строе открытые струны образуют аккорд соль-мажор (как у русской семиструнной гитары). 
Для перестройки в строй «Open G» из классического первая, пятая и шестая струны опускаются на тон.

«Новый стандартный строй» 

Также известный как «Crafty tuning». Строй разработанный музыкантом Робертом Фриппом и используемый им с 1983 года. В отличие от классического «квартового» строя, строй предложенный Робертом Фриппом
ближе к смычковым струнным инструментам, причем вторая, третья и четвертая струны настраиваются аналогично скрипке. Настройка в этот строй может потребовать замены нижних струн на более толстые, а верхних — на тонкие.

«Альтернативный строй Cross A» 

E-A-E-A-E-A ."Sitar A" — альтернативный пониженный гитарный строй. Напоминает звучание индийского ситара. Отлично подходит для создания индийской (восточной) музыки.

Систематические строи 
В систематическом строе все шесть струн расположены в одинаковом интервале друг от друга. Это означает, что любой аппликатурный шаблон может быть перемещен вверх и вниз по грифу точно так же, как обычный аккорд с барре может быть перемещён вдоль грифа.

Малые терции 
D# — C — A — F# — D# — C

Струны, настроенные по малым терциям, формируют уменьшенный аккорд. Это очень «сжатая» настройка, так как все шесть струн настроены в пределах одной децимы. Это расстояние, на которое большинство взрослых может растянуть свои пальцы на клавиатуре, и аккорды имеют тенденцию оказываться в тесном расположении, как на клавиатуре.

В отличие от фортепиано, однако, аккорды в этой настройке часто содержат несколько копий единственной ноты. Это не обязательно плохо. Звук двух нот неизменно отличается, и удвоенные ноты «укрепляют» друг друга, как удвоенные струны двенадцатиструнной гитары добавляют «хоральность» и глубину. При защипывании или перебирании аккорда удвоенные ноты могут создать уникальный эффект, похожий на звучание мандолины со сдвоенными струнами.

Большие терции 
G# — E — C — G# — E — C

Такую настройку можно было бы назвать «Open C Augmented», так как она содержит две октавы увеличенного трезвучия «До». Таким образом, она обладает вышеописанными свойствами открытых настроек. В то же время, она обладает и вышеописанными свойствами систематических настроек.

Все кварты (All-Fourth) 
F — C — G — D — A — E

Все кварты — самая близкая к стандартному строю систематическая настройка. Все аккорды и гаммы на низких четырёх струнах стандартной настройки могут использоваться буквально, и они могут быть непосредственно перемещены на верхние две струны. Исполнители на электрогитаре (бас) часто находят, что это — очень простой и хороший способ расширить настройку четырёх басовых струн до шести.

Все квинты (All-Fifth) или Mandoguitar 
b' — e' — a — d — G — C или f♯' — b — e — A — D — G'

Строй, при котором все интервалы между открытыми струнами — чистые квинты.

Похож на строй мандолины или скрипки с тем отличием, что четыре струны мандолины (как и скрипки) настроены в последовательности чистых квинт. Настройка mandoguitar разворачивает это до шести струн, с одной квинтой ниже скрипки и другой квинтой выше. Это обеспечивает более глубокий бас, чем на гитаре, и одновременно — более высокие дисканты.
Однако, первая открытая струна настраивается как первая струна в стандартной настройке, прижатая на седьмом ладу. Пожалуй, это высоковато — обычные струны использовать уже будет нельзя.
Этот строй использовался джазовым гитаристом

Зеркальный строй Кея Накано 
Японский музыкант и учёный Кей Накано предложил свой «зеркальный строй» (Through The Looking Glass Guitar) как расширение строя «все квинты» в 2015 году. Проект разработан в легендарном парижском исследовательском центре IRCAM. В основу его изобретения была положена идея о возможности настроить любой струнный инструмент, будь то гитара, бас-гитара, скрипка или укулеле таким образом, чтобы «левша» мог играть на «праворукой» гитаре как на «леворукой» не перетягивая струн и не перестраивая инструмент.

Кей Накано предлагает изначальный «зеркальный строй» E — B — G — D — A — E , но не исключает возможности поиска «зеркального» расширения и у других гитарных строёв. Впервые в России этот строй был представлен на авторской программе в КЦ «ДОМ» 11 ноября 2015 г.

Семиструнные строи

Русский 

Строй русской семиструнной гитары смешанный — терцово-квартовый, таким образом аккорд открытых струн является консонирующим (мажорный квартсекстаккорд), в отличие от шестиструнной гитары. Этот строй считается классическим (академическим).

Цыганский 

Отличается от стандартного тем, что вместо мажорного квартсекстаккорда используется минорный: вторая и пятая струны опускаются на полтона.

На основе классического строя 
Классический испанский строй, расширенный настроенной в си контроктавы седьмой струной. В основном используется на электрогитарах, а также на некоторых классических гитарах.

Пониженные 
 Bb строй — Bb-Eb-Ab-Db-Gb-Bb-EbНа полтона ниже стандартного.
 A строй — A-D-G-C-F-A-DВсе струны, кроме первой, на тон ниже стандартного.
 G# строй — G#-C#-F#-B-E-G#-C#На 3 полутона ниже стандартного.
 G строй — G-C-F-A#-D#-G-CНа 2 тона ниже стандартного.
 F# строй — F#-B-E-A-D-F#-BНа 5 полутонов ниже стандартного.

Dropped-строи 
В этих строях седьмая струна настраивается на тон ниже, чем обычно.
 Drop A — A-E-A-D-G-B-EТакой же, как и стандартный, но с седьмой ниже на тон.
 Drop Ab — Ab-Eb-Ab-Db-Gb-Bb-EbНа полтона ниже Дроп А
 Drop G — G-D-G-C-F-A-DНа тон ниже Дроп А
 Drop F# — F#-C#-F#-B-E-G#-C#На 3 полутона ниже Дроп А

Восьмиструнные строи

Стандартный 
Стандартный испанский строй, расширенный двумя добавочными струнами в си и фа-диез контроктавы соответственно. Используется исключительно на электрогитарах.

Пониженные строи 
 F tuning — F-A#-D#-G#-C#-F#-A#-D#На полтона ниже стандартного.
 E tuning — E-A-D-G-C-F-A-DНа тон ниже стандартного.
 Drop E — E-B-E-A-D-G-B-E

Девятиструнные строи 
 Стандартный

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гитара
Музыкальный строй